Гнилицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Гнилицы — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Гнилицы — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Гнилицы — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Гнилицы — до 1966 года название деревни Благодатная в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Гнилицы — село в Подволочисском районе Тернопольской области.